Ичалки — название населённых пунктов в России:
 Ичалки — село в Ичалковском районе Мордовии.
 Ичалки — село в Перевозском районе Нижегородской области.

См. также 

 Малые Ичалки
 Новые Ичалки